Иньяс Франсуа Буссон (; 1759—1825) — французский военный деятель, полковник (1803 год), барон (1809 год), участник революционных и наполеоновских войн.

Биография 
Буссон начал военную карьеру 16 апреля 1776 года, когда поступил на службу простым солдатом в Бурбонский драгунский полк (1 января 1791 года стал 3-м драгунским). 11 марта 1785 года произведён в бригадиры, 25 апреля 1788 года – в вахмистры, 6 сентября 1791 года – аджюданом. 25 января 1792 года стал младшим лейтенантом лейтенантом. В 1792-93 годах служил в Северной армии. 17 июня 1792 года получил звание лейтенанта, 4 мая 1793 года – капитана. 11 марта 1794 года награждён званием командира эскадрона с переводом в Самбро-Маасскую армию. Сражался под командой генералов Пишегрю и Журдана.

24 апреля 1794 года Буссон был произведён в бригадные генералы по представлению генерала Дюбуа, однако 9 июня 1794 года данное производство было отклонено. С 1797 года по 1798 год служил в Итальянской армии, с 1799 года по 1800 год – в Гельветической армии. Много отмечался в рапортах генералов Бонапарта, Шерера и Брюна за свою отвагу и рвение.

1 сентября 1803 года был произведён первым консулом в полковники, и поставлен во главе 2-го конно-егерского полка. В составе 3-го корпуса Даву участвовал в кампаниях 1805 и 1806 годов, сражался при Дахау, Мариацелле и Аустерлице. 14 октября 1806 года отличился в сражении при Ауэрштедте, где был тяжело ранен. 2 января 1807 года был вынужден выйти в отставку после тридцати одного года непрерывной эффективной службы.

Умер 29 августа 1825 года в Арбре в возрасте 65 лет.

Титулы 
 Барон Буссон и Империи (; декрет от 19 марта 1808 года, патент подтверждён 31 декабря 1809 года в Париже).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (11 декабря 1803 года)

 Офицер ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

 Коммандан ордена Почётного легиона (25 декабря 1805 года)

Литература 
 A. Lievyns, Jean Maurice Verdot, Pierre Bégat, Fastes de la Légion d'honneur, biographie de tous les décorés accompagnée de l'histoire législative et réglementaire de l'ordre, vol. 3, 1844.

Ссылки 
 Информация о полковнике на сайте base Léonore

Примечания 

Бароны Империи (Франция)
Полковники Наполеона
Участники сражения при Аустерлице